Boothe ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Boothe (* 1948), deutsche Psychoanalytikerin, Philosophin und Hochschullehrerin
 Ken Boothe (* 1948), jamaikanischer Sänger und Songwriter
 Lorna Boothe (* 1954), britische Hürdensprinterin
 Parisse Boothe (* 1983), US-amerikanische Schauspielerin
 Powers Boothe (1948–2017), US-amerikanischer Schauspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Boothe (Arkansas), im Scott County
 Boothe (Texas), im Floyd County

Sonstiges:
 Boothe Run, Fließgewässer im Greene County, Pennsylvania
 Boothe Lake, See im Mariposa County, Kalifornien

Siehe auch:
 Booth, Bothe, Bote (Begriffsklärung)